Я́нчик — фамилия восточноевропейского происхождения.

Известные носители:
 Янчик, Бренда — американская кёрлингистка.
 Янчик, Давид (род. 1987) — польский футболист.

См. также 
 Янчич